Bernard Friot (1946-), est un sociologue et économiste français.
 Bernard Friot (1951-), est un écrivain français.